Als Weltmeisterschaft 1950 oder WM 1950 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1950 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaft 1950
 Automobil-Weltmeisterschaft 1950
 Basketball-Weltmeisterschaft 1950
 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1950 in Madrid (Spanien)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1950 in Blackpool (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1950
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1950
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1950
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1950
 Fechtweltmeisterschaften 1950
 Fußball-Weltmeisterschaft 1950
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1950
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1950
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1950
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1950
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1950
 Ringer-Weltmeisterschaften 1950
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1949/50
 Tischtennisweltmeisterschaft 1950
 Turn-Weltmeisterschaften 1950
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1950
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1950

Sportveranstaltung 1950
Weltmeisterschaften nach Jahr